Zuhanás, eredeti címe Phantom Traveler, az Odaát televíziós sorozat epizódja (2005)
 Zuhanás, eredeti címe Descent, a Csillagkapu televíziós sorozat epizódja (2002)
 Zuhanás, eredeti címe Random Hearts, 1999-es amerikai film, rendezte Sydney Pollack, főszereplő Harrison Ford
 Zuhanás, eredeti címe Se Arrienda, 2005-ös chilei film, rendezte Alberto Fuguet, főszereplő Luciano Cruz-Coke
 Zuhanás, eredeti címe The Fall , 2006-os amerikai-délafrikai-indiai film, rendezte Tarsem Singh, főszereplő Lee Pace
 Zuhanás, a Tűzvonalban televíziós sorozat epizódja (2008)
 Zuhanás, eredeti címe The Fall, 2008-as amerikai film, rendezte John Krueger, főszereplő William Devane
 Zuhanás, magyar rövidfilm, rendezte Gadányi Károly (2009)
 Zuhanás, eredeti címe Falling, 2020-as dán-USA-kanadai film, rendezte Viggo Mortensen, főszereplő Lance Henriksen

Jegyzetek